Sainte-Colombe (Alte Alpi)  – comune francese
 Sainte-Colombe (Charente)  – comune francese
 Sainte-Colombe (Charente Marittima)  – comune francese
 Sainte-Colombe (Côte-d'Or)  – comune francese
 Sainte-Colombe (Doubs)  – comune francese
 Sainte-Colombe (Gironda)  – comune francese
 Sainte-Colombe (Ille-et-Vilaine)  – comune francese
 Sainte-Colombe (Landes)  – comune francese
 Sainte-Colombe (Lot)  – comune francese
 Sainte-Colombe (Manica)  – comune francese
 Sainte-Colombe (Rodano)  – comune francese
 Sainte-Colombe (Senna Marittima)  – comune francese
 Sainte-Colombe (Senna e Marna)  – comune francese
 Sainte-Colombe (Yonne)  – comune francese